Poikolainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1963), archer finlandais
Tomi Poikolainen (né en 1961), archer finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois